Луис Эспиналь Кампс (, , также известен под прозвищем «Лучо»; 2 февраля 1932, Сан-Фруйтос-де-Бажес, Бажес, Испания — 22 марта 1980, Ла-Пас, Боливия) — испанско-боливийский священник-иезуит, , , , , правозащитник и деятель рабочего движения, представитель теологии освобождения. Убитый ультраправым «эскадроном смерти» за свою гражданскую позицию и участие в социальной борьбе, отец Эспиналь ныне почитается в Боливии как национальный мученик.

Биография

Образование 
Родившийся 2 февраля 1932 года в Сан-Фруйтос-де-Бажес (Каталония) Луис Эспиналь с детства хотел быть священником. Базовое богословское образование получал в семинарии Сан-Хосе в Рокетасе (Баш-Эбре) с 1944 по 1949 год. 17 августа 1949 года он присоединился к Обществу Иисуса в Веруэле (Сарагоса), где 15 августа 1951 года дал вечные обеты и приступил к изучению гуманитарных дисциплин и греко-римской классической литературы в частности (1951—1953). Он изучал философию в Сан-Кугат-дель-Вальес с 1953 по 1956 год, а затем получил степень по философии в Барселонском университете, защитив диссертацию «Антропология Лукреция». Параллельно Эспиналь преподавал собратьям-иезуитам древнегреческую литературу и латинскую поэзию. Затем он углубился в богословские исследования (1959—1963) на церковном факультете в Сан-Кугат-дель-Вальес, завершив их диссертацией по теологии и символике, и был рукоположен в священники в июле 1962 года в Барселоне. Затем он также получил степень в области кино и телевидения в итальянском Католическом университете Святого Сердца в Милане (1964—1965).

Деятельность в Боливии 
Вернувшись в Испанию, в течение короткого периода работал на телеканале TVE, однако его посвящённую социальной тематике программу под названием «Срочный вопрос» (Cuestión urgente) подвергали цензуре, и ему пришлось уволиться. В декабре 1967 года Эспиналь покинул страну в знак протеста против цензуры со стороны режима Франсиско Франко и в 1968 году отправился миссионером в Ла-Пас (Боливия).

В Боливии он жил рядом с шахтёрами, оказывая помощь их семьям и их независимому рабочему движению накануне ультраправой диктатуры Луиса Гарсии Месы. Отец Эспиналь выступал как защитник прав человека и соучредитель Постоянной ассамблеи по правам человека (APDHB). В штаб-квартире газеты Presencia он присоединился к голодовке, объявленной в декабре 1977 года на знаменитой шахте «Сигло-XX» профсоюзной деятельницей Домитилой Барриос де Чунгарой и выдвигавшей требования амнистии для высланных рабочих и оппозиционных лидеров. 19-дневная голодовка профсоюзных активистов и священнослужителей в январе 1978 года спровоцировала политический кризис, приведший к падению авторитарного режима Уго Бансера и проведению первых за дюжину лет выборов.

Помимо того, что он был священником и активистом, Эспиналь также известен как поэт, журналист и кинематографист. Получив гражданство Боливии в 1970 году, он стал одним из наиболее информированных критиков кино, телевидения и радио в стране. После своего телевизионного опыта в Испании он снимал аналогичную передачу в Боливии — En carne viva («Во плоти»). Она представляла собой серию 20-минутных документальных фильмов, выходивших с 1970 по 1971 год, пока Эспиналя не уволили с канала Televisión Boliviana (TVB) за интервью у партизана созданной Че Геварой «Армии национального освобождения». Он также сотрудничал в Radio Fides, готовя репортажи для радио, преподавал киноведение в Высшем университете Сан-Андреса и Католическом университете Боливии, входил в кинокомпанию Ukamu, выступал кинокритиком в газетах Presencia, Última hora и Aquí и написал десять книг о кино.

Убийство 
В конце марта 1980 года Эспиналь был зверски убит крайне правым «эскадроном смерти», находящимся в подчинении Министерства внутренних дел. 21 марта он был похищен после выхода из кинотеатра военизированными формированиями и подвергнут пыткам. Его связанное тело с кляпом во рту, изрешеченное пулями и носящее следы пыток, было обнаружено крестьянами на следующий день по дороге в Чакалтая. Примечательно, что в те же дни в Сальвадоре был убит архиепископ Оскар Арнульфо Ромеро — ещё один известный католический священнослужитель леводемократических взглядов, павший жертвой правых эскадронов смерти.

Некоторые источники считают, что непосредственным поводом к убийству Эспиналя были его разоблачения участия высших военных чинов в торговле кокаином и их связей с преступностью — военно-государственная верхушка намеревалась его убить, чтобы предотвратить публикацию материалов о системной коррупции в боливийской армии. Так, в качестве редактора еженедельника Aqui он собирался подать жалобу на коррупцию при покупке самолетов Lockheed C-130 Hercules — «откаты» составляли сумму в 0,7 миллиона долларов США на каждую единицу. Другие также указывают на его противостояние попыткам запретить показы документального фильма Хорхе Санхинеса «El coraje del pueblo» об устроенной военными в 1967 году бойне горняков в ночь Сан Хуана.

Убийство священника, который был также правозащитником, журналистом и деятелем культуры, вызвало шок в боливийском обществе. Однако оно оказалось лишь прологом к последующим убийствам 2258 человек, совершённым во время военного переворота 17 июля 1980 года против и. о. президента Лидии Гейлер Техады, готовившейся передать власть демократически избранному кандидату, и установившейся гарсиамесистской «военно-криминальной» диктатуры. Персональная ответственность за это, как и многие другие убийства (в том числе лидера социалистической партии и писателя Марсело Кироги), возлагается на полковника-наркоторговца Луиса Арсе Гомеса, после «кокаинового переворота» занявшего кресло министра внутренних дел при президентстве генерала Гарсиа Месы. Имя Эспиналя было в составленном Арсе Гомесом вместе с Гарсиа Месой ещё в январе 1980 года «чёрном списке» из 115 человек (левые политики и профсоюзные активисты, симпатизирующие им военные, журналисты, священники), подлежащих ликвидации после захвата власти. Установленный ими режим арестовал или выслал из страны, среди прочих, более 50 священников.

В 2015 году бывший полковник военно-воздушных сил Боливии Роберто Мелеан, отбывающий 30-летний срок за убийство преподавателя университета в 1980 году, назвал организаторами убийства двух других полковников — бывшего командующего ВВС Хайме Ниньо де Гусмана и Фредди Кирогу Реке, а исполнителями — четырёх человек, получивших за это от 200 до 700 тысяч долларов.

Наследие 
Порядка 70-80 тысяч человек участвовали в похоронной церемонии Эспиналя 24 марта, превратившейся в манифестацию против режима. Посмертно была издана его книга Oraciones a quemarropa (букв. «Молитвы в упор»), в которой были собраны поэтическая проза и молитвы отца Луиса Эспиналя. Общество Иисуса Каталонии учредило в его честь Фонд Луиса Эспиналя Кампса. Постоянная ассамблея по правам человека просит о его беатификации. Возглавляющий иезуитов Боливии Освальдо Чирвеш подтверждает, что если Лучо Эспиналь считается мучеником за веру, то его следует назвать Слугой Божьим, блаженным и затем святым.

В XXI веке президент Боливии Эво Моралес активно обращался к наследию левого священника-интернационалиста. При правительстве моралесовской партии «Движение к социализму» за вклад Эспиналя в кино и его правозащитную деятельность день его гибели был в 2007 году объявлен президентским декретом №29067 «Днём боливийского кино», который впредь отмечался 21 марта.

Однако фигура Эспиналя вызывает интерес и уважение в самых разных кругах. Так, автором вышедшей в 1982 году книги El cine boliviano según Luis Espinal («Боливийское кино по Луису Эспиналю») был боливийский историк и политик Карлос Меса, будущий политический оппонент Моралеса. Биографию Эспиналя в 1985 году издал боливийский писатель и журналист Альфонсо Гумисио Дагрон, также критик Моралеса (равно как и правой оппозиции ему). В 2007 году вышел посвящённый жизни Эспиналя документальный фильм режиссёра Нельсона Мартинеса Lucho: Gastar la vida por los demais.

Визит Папы Франциска 
В июле 2015 года папа римский Франциск совершил визит в Боливию, где встречался с представителями массовых движений, осудил эксцессы глобального капитализма и попросил у граждан страны «смиренного прощения» за преступления, совершенные Римско-католической церковью во время колонизации Америки. Отдельно понтифик посетил место, где был убит Эспиналь — что особенно символично, учитывая, что Франциск является первым латиноамериканцем и иезуитом в истории папства. Когда кортеж главы католической церкви остановился на том самом месте, где было найдено тело Эспиналя, папа пригласил всех сопровождавших его помолиться и «отдать дань памяти, вспомнить о брате, о нашем брате, который стал жертвой тех, кто не хотел, чтобы он боролся за свободу Боливии», ведь «отец Эспиналь проповедовал Евангелие, которое несет свободу и делает нас свободными».

В связи с этим визитом Эспиналь приобрёл посмертную международную известность как автор распятия, совмещающего крест с серпом и молотом, после того, как боливийский президент Эво Моралес вручил точную копию этой статуэтки папе Франциску (тот в ответ подарил репродукцию иконы «Salus Populi Romani» и экземпляры своей энциклики «Laudato si’» и Апостольского наставления «Evangelii gaudium» на испанском языке). Папу также наградили высшей государственной наградой Боливии — Орденом Кондора Анд — и учреждённым накануне боливийским парламентом Орденом за заслуги «Луис Эспиналь Кампс» (Франциск стал его первым кавалером). Названный в честь о. Эспиналя орден, вручаемый «гражданам, исповедующим религиозную веру и отличившимся в работе по защите бедных, маргинализованных и больных членов общества», также включает изображение этого распятия. Франциск преподнёс эти награды в дар Деве Марии Копакабанской, а подаренную статуэтку взял с собой в Ватикан.

Подарок Моралеса вызвал неоднозначную реакцию в католическом мире: одна часть приветствовала его как память о работе отца Эспиналя, у других «коммунистическое распятие» вызвало замешательство или отторжение. Представитель Ватикана Федерико Ломбарди заявил, что это распятие символизирует не конкретную идеологию, но открытый диалог разных общественно-политических сил и приверженность свободе и прогрессу Боливии. Впрочем, товарищ Эспиналя — Ксавье Альбо, также испанский иезуит, посвятивший свою жизнь Боливии, где жил среди простых крестьян и коренных народов — уточнил, что его собрат задумывал своё произведение, созданное в память о шахтёрской голодовке 1977—1978 годов, как символ того, что Церковь должна вести диалог с марксистами, крестьянами и шахтёрами. Министр связи Боливии Марианела Пако подтвердила, что «этот крест в виде серпа и молота имеет очень глубокий смысл, поскольку изготовлен руками революционера» — серп и молот символизируют союз церкви и «смиренных работников», которыми являются рабочие и крестьяне. Отрицая наличие политического подтекста в подарке, она подчёркивала, что он был преподнесён Франциску как «Папе бедняков». Сам папа Франциск в интервью журналистам заявил, что не был оскорблен подарком, и, хотя не знал о творчестве Луиса Эспиналя как скульптора и поэта, знаком с его идеями как представителя теологии освобождения, а также контекстом создания этого распятия, которое назвал примером христианского «протестного искусства»:
«О. Эспиналь был энтузиастом марксистского анализа действительности, а также богословия, использующего марксизм. Оттуда и происходит его произведение. Но это была его жизнь, его образ мыслей. Он был особенным человеком, очень одаренным, и он боролся, твердо веря, что делает благое дело».

Фильмография 
 Bartolomeo Colleoni (1966) — ассистент режиссёра и монтажёра
 Noche iluminada (1966) — сценарист
 Pistolas para la paz (1969) — режиссёр, сценарист
 En carne viva (1970—1971; телевидение), выпуски: La Cárcel, La prostitución, La droga, La violencia, Inmigración, Hijos sin nombre, Educación sexual, Madre soltera, Alcoholismo, Sacerdotes obreros, Delincuencia juvenil, Inferioridad femenina
 Sangre en el Chaco (1974) — сценарист
 Chuquiago (1977) — сценарист
 Qué hacemos (1977) — сценарист
 El embrujo de mi tierra (1978) — сценарист
 La Guerra del Pacífico (1979) — сценарист

Примечания

Ссылки 
 Lo que el cine boliviano le debe a Luís Espinal

Кинорежиссёры-документалисты Испании
Кинорежиссёры-документалисты Боливии
Сценаристы Боливии
Монтажёры Боливии
Эссеисты Боливии
Историки кино
Испанские поэты
Католические священники Испании
Католические священники Боливии
Католические богословы
Католические миссионеры
Иезуиты Испании
Иезуиты Боливии
Теология освобождения
Христианские социалисты
Социалисты Боливии
Марксисты
Правозащитники по алфавиту
Правозащитники Боливии
Выпускники Католического университета Святого Сердца
Жертвы политических убийств